Apengeter bezeichnet

 Rotgießer, der seit dem 14. Jahrhundert ausgeübte Beruf des Bronze- und Messingießers, ab dem 18. Jahrhundert auch Affengießer bezeichnet

Apengeter ist der Name von
 Hans Apengeter (Johann Apengeter; Jan Apengeter; vor 1300–nach 1351), in Norddeutschland wandernder Bildhauer und Erzgießer